

Geografia
 al-Zahra – centro abitato della Tripolitania (Libia)

Onomastica
 Zahra – nome proprio di persona arabo e persiano femminile

Persone
 Antoine Zahra (1977) – calciatore maltese
 Antoine Zahra (1981) – calciatore maltese
 Hindi Zahra – cantante e attrice marocchina naturalizzata francese
 Mario Zahra – calciatore maltese

Pagine correlate
Zahara (disambigua)